Qatar Total Open var en tennisturnering för damer som spelades årligen i Doha, Qatar. Turneringen startade 2001 och pendlade mellan att ingå i kategorierna Tier I, Tier II och Tier III på WTA-touren innan den skippades från kalendern när touren gjordes om till 2009. När den spelades var underlaget hardcourt utomhus.

Resultat

Singel

Dubbel

Källor

WTA-touren
Tennisturneringar i Qatar